Alessandro Asinari di San Marzano – politico e generale italiano
 Carlo Emanuele Asinari di San Marzano – patriota e militare italiano
 Enrico Asinari di San Marzano – generale e politico italiano
 Ermolao Asinari di San Marzano – politico e diplomatico italiano
 Filippo Antonio Asinari di San Marzano – generale e diplomatico italiano
 Guido Asinari di San Marzano – politico italiano